Regiony historyczne i etnograficzne Polski – obszary powiązane wspólną historią i kulturą, niekiedy także więzami gospodarczymi na przestrzeni wieków. 

Według Normana Daviesa we współczesnych granicach Polski znajdują się (niektóre tylko częściowo) następujące krainy historyczne: Wielkopolska (łac. Polonia Maior), Małopolska (łac. Polonia Minor), Mazowsze (łac. Mazovia), Kujawy (łac. Cuiavia), Śląsk (łac. Silesia, składający się Górnego Śląska oraz Dolnego Śląska), Pomorze (łac. Pomerania, składające się z dwóch krain o odmiennej przeszłości historycznej – Pomorze Wschodnie i Pomorze Zachodnie), Prusy (łac. Prussia), Ruś Czerwona (łac. Ruthenia Rubra, przy tym tylko jej zachodnia część - Grody Czerwieńskie, w odróżnieniu od wschodniej części - Rusi Halickiej) oraz Podlasie (łac. Podlachia, początkowo nieuwzględniane). W Polsce środkowej wymieniane są także ziemia sieradzka (łac. terra Siradiae) i ziemia łęczycka (łac. terra Lanciciensis). 

Na terenie dawnych Prus wyróżnia się historyczno-etnograficznie Warmię, Barcję i Natangię (czasami określane jako Prusy Dolne), Sambię, Mazury, Małą Litwę oraz Powiśle, niekiedy określane terminem Prus Górnych (niem. Oberland). Pozostałe dawne pruskie krainy za czasów Prusów leżą w obrębie wyżej wymienionych. Dodatkowo za oddzielne krainy historyczne częściowo leżące w Polsce należy uznać Suwalszczyznę, Orawę, Spisz oraz Łużyce, z których do Polski należą zarówno wschodnie krańce Łużyc Dolnych (Żary), jak i Górnych (Zgorzelec, Lubań). Do Polski należą również terytoria historycznych Czech (ziemia kłodzka) oraz Moraw (uzyskane w wyniku korekt granicznych obszary koło Osoblahy). 

Poza wschodnimi granicami Polski ustalonymi w 1945 pozostają krainy historyczne (lub ich części), które znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej do czasu rozbiorów (1772–1795) oraz na terytorium II Rzeczypospolitej do czasu zawarcia porozumień między mocarstwami wielkiej trójki (1943–1945). Od czasów Kazimierza Wielkiego w skład Korony Królestwa Polskiego wchodziły duża część Wołynia i Podola. Po unii lubelskiej (1569) do Korony Królestwa Polskiego w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły: Wołyń (łac. Volhynia), Podole (łac. Podolia), Ukraina (łac. Ucraina) oraz Inflanty (łac. Livonia).

Regiony obecnej Polski 
W obecnych granicach Polski, ustalonych w 1945 r. znajdują się następujące regiony historyczno-etnograficzne:

 Pomorze
 Pomorze Zachodnie
 Ziemia lęborsko-bytowska
 Pomorze Wschodnie
 Pomorze Gdańskie
 Kaszuby
 Kociewie
 Bory Tucholskie
 Żuławy Wiślane
 Ziemia chełmińska
 Ziemia lubawska
 Ziemia michałowska
 Wielkopolska
 Ziemia kaliska
 Pałuki
 Krajna
 Ziemia poznańska
 Ziemia wschowska
 Ziemia lubuska
 Ziemia kostrzyńska
 Ziemia kiniecka
 Ziemia słubicka
 Ziemia sulęcińska
 Łużyce
 Dolne Łużyce
 Górne Łużyce
 Kujawy
 Ziemia dobrzyńska
 Ziemia łęczycko-sieradzka
 Ziemia łęczycka
 Ziemia sieradzka
 Ziemia wieluńska
 Śląsk
 Dolny Śląsk
 Górny Śląsk
 Śląsk Cieszyński
 Ziemia kłodzka
 Prusy
 Prusy plemienne
 Pomezania
 Pogezania
 Sasinia
 Warmia
 Natangia
 Galindia
 Barcja
 Nadrowia
 Jaćwież
 Prusy Królewskie
 Ziemia malborska
 Warmia
 Prusy Książęce
 Prusy Dolne
 Prusy Górne
 Mazury
 Powiśle
 Suwalszczyzna
 Mazowsze
 Kurpie lub Kurpiowszczyzna
 Ziemia płocka
 Ziemia rawska
 Mazowsze właściwe
 Podlasie
 Ziemia drohicka
 Ziemia mielnicka
 Ziemia bielska
 Ziemia białostocka
 Polesie
 Małopolska
 Ziemia krakowska
 Podhale
 Łemkowszczyzna (zachodnia)
 Zagłębie Dąbrowskie
 Sądecczyzna
 Żywiecczyzna
 Ziemia kielecka lub Kielecczyzna
 Spisz
 Orawa
 Ziemia sandomierska
 Ziemia radomska
 Ziemia stężycka
 Ziemia lubelska lub Lubelszczyzna
 Ziemia łukowska
 Ruś Czerwona lub Grody Czerwieńskie
 Ziemia chełmska
 Ziemia przemyska
 Ziemia bełska
 Łemkowszczyzna (wschodnia)

Dawne regiony Polski 
Poza granicami współczesnej Polski znajduje się kilka regionów, które kiedyś wchodziły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów lub II Rzeczypospolitej. Należą do nich:

 Inflanty
 Żmudź
 Auksztota
 Dzukia
 Wileńszczyzna
 Ruś Czarna
 Grodzieńszczyzna
 Ruś Biała
 Ruś Nowogrodzka
 Ziemia smoleńska
 Podole
 Wołyń
 Ukraina (Naddnieprze)
 Mołdawia

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Region historyczny
 Region etnograficzny
 Podział administracyjny I Rzeczypospolitej
 Prowincja (w I Rzeczypospolitej)
 Ziemia w dawnej Polsce

 
Regiony etnograficzne Polski